

Geografia 
 Le Vernet (Allier) – comune francese
 Le Vernet (Ariège) – comune francese
 Le Vernet (Alpi dell'Alta Provenza) – comune francese
 Le Vernet (Alta Loira) – comune francese
 Le Vernet-Sainte-Marguerite – comune francese del dipartimento del Puy-de-Dôme

Altro 
 Campo d'internamento di Le Vernet – campo di concentramento militare situato a Le Vernet (Ariège), in Francia

Pagine correlate
 Vernet